Донзі́-ле-Пертюї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 100 км на південь від Діжона, 19 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 162,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Донзі-ле-Пертюї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Донзі-ле-Пертюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара